Qingnian kan syfta på följande platser:

Kina 

 Qingnian (häradshuvudort), Shandong, 
 Qingnian (socken), Chongqing, 

Robotskapade Kinaförgreningar